Челове́к из Лама́нчи:
 «» — бродвейский мюзикл на музыку Митча Ли (Mitch Leigh) и либретто Дейла Вассермана (1965).
 «» — экранизация мюзикла режиссёра Артура Хиллера (США—Италия, 1972).
 «» — студийный альбом Жака Бреля (1968).
 «Человек из Ламанчи» — фильм Феликса Брейзаха (Felix Breisach; Австрия, 1994).
 «Человек из Ламанчи» — спектакль (мюзикл) Московского театра им. Маяковского, 1972
 «Человек из Ламанчи» — спектакль (мюзикл) Центрального Академического Театра Российской Армии

См. также 
 «»